

Pessoas
Anthony Grafton

Localidades

Grafton (Dacota do Norte)
Grafton (Illinois)
Grafton (Iowa)
Grafton (Nebraska)
Grafton (Ohio)
Grafton (Virgínia Ocidental)
Grafton (Wisconsin)

Grafton (Nova Gales do Sul)

Desambiguações de topônimos